Cabo Cañaveral puede referirse a las siguientes acepciones:

Estados Unidos 
Cabo Cañaveral, cabo situado en la costa este del estado de Florida al norte de la ciudad homónima.
Centro espacial John F. Kennedy, estación de lanzamiento de la NASA en Cabo Cañaveral.Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, instalaciones espaciales de la Fuerza Aérea.Cabo Cañaveral''', ciudad situada en el estado de Florida.